Le terme macreuse (subst. fém.) désigne :
 des oiseaux marins de la famille des Anatidae et qui appartiennent au genre  dont les cinq espèces sont :
la Macreuse à front blanc (Melanitta perspicillata), 
la Macreuse brune (Melanitta fusca), 
la Macreuse à ailes blanches (Melanitta deglandi),
la Macreuse noire (Melanitta nigra),
la Macreuse à bec jaune (ou Macreuse américaine) (Melanitta americana) ;
 un morceau de viande de bœuf utilisé pour le pot-au-feu entre autres.

Notes et références 

Homonymie